Wszedzień ist der Name zweier Orte in Polen:
  in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Wszedzień (Mogilno) (1815–1918 und 1939–1945: Schetzingen, Kreis Mogilno/Posen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Wszedzień (Postomino) (bis 1945 Scheddin, Kreis Schlawe/Pommern)